

Cinema
 Alberto Mario González – montatore messicano

Sport
Mario González Gutiérrez – calciatore spagnolo
Alberto Mario González – calciatore argentino
Mario González – giocatore di calcio a 5 spagnolo
Mario González – calciatore uruguaiano
Mario González – pugile
Mario González – nuotatore cubano
Mario Alejandro González – calciatore colombiano
Mario Martín González – calciatore peruviano
Mario Joao González – calciatore peruviano
Mario Joel González López – cestista paraguaiano